Devadatta är ett släkte av trollsländor. Devadatta ingår i familjen Amphipterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor